Longavi kan syfta på:

Chile 

 Longavi (kommun i Chile), Región del Maule, Provincia de Linares, 
 Longaví, ort, Región del Maule, Provincia de Linares,